Název Dobšice má více obcí:
 Dobšice (okres České Budějovice) (Dobšice u Týna nad Vltavou), obec v okrese České Budějovice
 Dobšice (okres Nymburk) (Dobšice nad Cidlinou, Dobšice u Žehuně), obec v okrese Nymburk
 Dobšice (okres Znojmo) (Dobšice u Znojma), obec v okrese Znojmo
nebo se tak může jmenovat část jiné obce:
 Dobšice (Bezdědovice), část obce Bezdědovice v okrese Strakonice
 Dobšice (Libošovice), část obce Libošovice v okrese Jičín

Externí odkazy